Seaton kan syfta på:

 Seaton (efternamn) - ett efternamn av brittiskt ursprung

Geografi

Antarktis 

 Mount Seaton, berg,
 Seaton Glacier

Australien 

 Seaton, Australien, South Australia, Charles Sturt,

Storbritannien 

 Seaton, Rutland, ort i England, 
 Seaton, Devon, ort i England, 
 Seaton, East Riding of Yorkshire, ort i England, 
 Seaton, Cumbria, ort i England,

USA 

 Seaton, Illinois, ort i Mercer County,

Se även
 George Seatons jaktslott – tidigare slott i Marks kommun, Västra Götalands län, byggt av grosshandlaren George Seaton

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar